Il singolare maschile del torneo di tennis Swedish Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jan Leschly 6-7 6-2 6-1 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1971